Valdeorras steht für:

 Valdeorras (Comarca), eine Comarca in der spanischen Provinz Ourense

 Valdeorras (Weinbaugebiet), ein spanisches Weinbaugebiet in der Autonomen Gemeinschaft Galicien